Альфред Боймлер (; ,  Австрийская империя, ныне Нове-Место-под-Смркем, Либерецкого края Чехии) — , , ФРГ) — немецкий философ и педагог, один из идеологов нацизма, близкий друг Томаса Манна.

Взгляды 
Альфред Боймлер широко использовал идеи Ницше. Силу индивидуума он увязывал с войной, при которой эта сила оказывалась просто необходимой.

Вместе с Альфредом Розенбергом — один из наиболее влиятельных идеологов Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

С 1924 преподавал в Техническом Университете Дрездена, доцент в 1928 году, ординарный профессор в 1929 году. С 1933 читал курс лекций по философии и политическим наукам в университете Берлине, позже — директор Института политической педагогики, «Reichsamtsleiter» Управления науки Альфреда Розенберга.

Альфред Боймлер во многом способствовал превращению Ницше в пророка нацистской Германии.

Превратил мысли Ницше в миф, который в Германии поставили на службу нацистскому мировоззрению. Боймлер подчеркивал героизм, провозглашенный Ницше, его высказывания о силе воли и его идеал аристократического сообщества. Такие идеи можно найти у Ницше, философия которого не была систематичной и, который выступал против христианства и демократии. Однако Боймлер не упоминает ненависть Ницше к национализму и его концепцию германцев. Таким образом, его философия «героизма» стала частью нацистской идеологии.

Сам Боймлер был одним из академиков-философов Третьего рейха. Будучи профессором Берлинского университета, он стал связующим звеном между высшими учебными заведениями Германии и ведомством Альфреда Розенберга, который отвечал за идеологическую подготовку членов нацистской партии.

Боймлер увязал взгляды Ницше с нордическими и солдатскими достоинствами и добродетелями. Военный опыт преподносился им в героическом ореоле.

В своих работах писал:

Избранные труды 
 Kants Kritik der Urteilskraft, ihre Geschichte und Systematik, 1923.
 Bachofen und Nietzsche, 1929.
 Nietzsche, der Philosoph und Politiker, 1931.
 Nietzsches Philosophie in Selbstzegunissen, 1931.
 Die Unschuld des Werdens. Der Nachlass, ausgewählt und geordnet von Alfred Baeumler, 1931.
 Männerbund und Wissenschaft, 1934.
 Studien zur deutschen Geistesgeschichte, 1937.
 Politik und Erziehung. Reden und Aufsätze'', 1937.

Литература 
 Джордж Моссе. «Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма».

Примечания

Ссылки 
 Альфред Боймлер. «Философия Воли к Власти Фридриха Ницше» (фрагменты русского перевода А. Игнатьева). На сайте «Для всех и не для кого»,  посвящённом памяти Фр. Ницше. 
 «Сущность власти» —  статья Альфреда Боймлера в русском переводе А. М. Иванова.  
 Альфред Баумлер 

Родившиеся в Богемии
Философы XX века 
Философы Германии
Педагоги Германии
Идеология нацистской Германии
Члены НСДАП
Преподаватели Берлинского университета
Преподаватели Дрезденского технического университета
Персоналии:Нацистская пропаганда
Члены НСДДБ